Pamela může být :

 Pamela (jméno) – ženské křestní jméno
 Pamela (planetka) – planetka
 PAMELA – kosmická sonda pro výzkum částic kosmického záření
 Pamela aneb Odměněná ctnost – román v dopisech od Samuela Richardsona

Související články 
 Palmela